Ма́рцин Флис (; 10 февраля 1994, Быхава, Польша) — польский футболист, защитник «Сандецья».

Карьера

Клубная 
Марцин выступал за детские и юношеские команды «Сток» из Закжовека, «Сигнал» из Люблина. В 2010 году присоединился к молодёжной команде «Руха» из Хожува.

Вскоре Флис перешёл в «Белхатув», в основном составе которого дебютировал 19 мая 2013 года во встрече против «Заглембе».

По итогам сезона 2012/13 «Белхатув» покинул Экстраклассу, и Марцин стал получать больше игровой практики в Первой лиге. Защитник провёл 17 матчей в сезоне 2013/14 и помог своему клубу возвратиться в высший футбольный дивизион Польши.

В сборной 
Марцин выступал за юношеские сборные Польши до 17, до 19 и до 20 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте 90minut.pl

Футболисты Польши
Игроки ФК «Белхатув»
Игроки ФК «Пяст»
Игроки ФК «Гурник» Ленчна
Игроки ФК «Сандецья»